Седрон () — испанская фамилия. Среди носителей:

 Седрон, Виктор (род. 1993) — перуанский футболист.
 Седрон, Лусия (род. 1974) – аргентинский режиссёр и сценарист.
 Седрон, Пабло (род. 1958) – аргентинский актер, сценарист.
 Седрон, Хорхе (1942-1980) — аргентинский кинорежиссёр.